ISAF

 Международная федерация парусного спорта
 Международные силы содействия безопасности (Афганистан)